Andrea Doria-klass kan avse tre olika italienska fartygsklasser:
Andrea Doria-klass (slagskepp) – en klass slagskepp (1915–1953).
Andrea Doria-klass (kryssare) – en klass helikopterkryssare (1964–1992).
Andrea Doria-klass (jagare) – Italiens beteckning på Horizon-klassen (2005–).